Puerari est un nom de famille d'origine italienne notamment porté par :

ordre alphabétique
  (1986- ), footballeur uruguayen ;
 Marc Nicolas Puerari (1766-1845), botaniste suisse ;
 Ramona Puerari (1983- ), joueuse italienne de volley-ball.

Notes et références